Гаршин Всеволод Михайлович (*2 (14) лютого 1855), Приємна Долина Катеринославської губернії, нині село Переїзне Бахмутського району Донецької області — †24 березня (5 квітня) 1888, Петербург) — російський письменник. 
 Гаршин Євген Михайлович — (27 серпня 1860 Бахмутський повіт, Катеринославська губернія, Російська імперія — † 1931 Ленінград) — російський вчитель, новеліст, видавець, критик, суспільний діяч.